|}

Die Bahnstrecke Magnac-Touvre–Marmande war eine knapp 200 km lange, normalspurige, eingleisige Eisenbahnstrecke in Südfrankreich. Sie verband die Bahnstrecke Limoges-Bénédictins–Angoulême im Norden mit der Bahnstrecke Bordeaux–Sète nach Toulouse und machte dabei einen weiten Bogen im Abstand von 100 bis 130 Kilometer östlich um Bordeaux. Wichtige Unterwegshalte waren Ribérac, Mussidan, Bergerac sowie Eymet und hatte an diesen Stationen Verbindungen zu meist in West-Ost-Richtung kreuzenden Strecken. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es auch Anschluss zu Sekundärbahnen in Meterspurweite.

Der Ausgangspunkt Magnac-Touvre liegt nahe bei Angoulême. Alle Personenzüge verkehrten immer von bzw. bis dorthin. Züge zwischen Angoulême und Ribérac verkehrten hauptsächlich nach und von Périgueux, weshalb dieser Abschnitt inoffiziell als Strecke von Angoulême nach Périgueux bezeichnet wird. Die Kilometrierung beginnt im Bahnhof Paris-Austerlitz und wird über Poitiers und Saint-Benoît geführt.

Geschichte

Streckenbau 
Eine Investorengesellschaft um die Geschäftsleute Baron de Montour, Graf de Leusse und Albéric Baron de Bonnemains unterschrieben 1875 den Konzessionsvertrag zum Bau und Betrieb der Strecke, die ursprünglich Bordeaux mit Sête verbinden sollte, wobei der genaue Streckenverlauf noch nicht festgelegt war. Von Anfang an war sie auch für den Personentransport vorgesehen. Ein Gesetz vom 2. Dezember 1875 erklärte die Strecke für gemeinnützig. Für den Bau wurde eine Subvention von 12,75 Mio. FF angeboten.

Weil die Finanzausstattung der Einzelunternehmer als zu schwach angesehen wurde, verlor die Konzession zum 21. September 1878 ihre Gültigkeit und der Bau wurde von der im selben Jahr gegründeten Staatlichen Eisenbahngesellschaft Chemins de fer de l’État durchgeführt. Zum 28. Juni 1883 wurde die Konzession der Strecke an die Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) übertragen.

Der Streckenbau begann am südlichen Ende in Marmande. Am 15. November 1876 konnte der erste Teilabschnitt bis Bergerac eröffnet werden, es folgte am 27. August 1888 Mussidan–Bergerac, am
14. April 1890 Ribérac–Mussidan und zum 1. Juli 1894 das letzte Teilstück Magnac-Touvre–Ribérac.

Streckenschließung 
Von Anfang an war der Betrieb wenig ertragreich. Mit der Großen Depression wurde die Situation noch prekärer. In den 1890er Jahren gab es mit dem Französischen Staat Verhandlungen über die Bezuschussung wirtschaftlich unrentabler Strecken. Marcel Marion schrieb 1931 dazu auch in der Französischen Finanzgeschichte, das der Service, vor allem aber die Reisegeschwindigkeit sank, was die Personenbeförderung zunehmend unattraktiv werden ließ. Vom 5. Dezember 1938, dem Jahr der Verstaatlichung zur SNCF an, wurden zwischen Eymet und Marmande Busse eingesetzt und ein halbes Jahr später, am 15. Mai 1939 wurde der nördliche Teil zwischen Magnac-Touvre und Bergerac für den Personenverkehr geschlossen (siehe erste Tabellenzeile). Ein Jahr später folgte der übrige Streckenteil. Während des Zweiten Weltkriegs wurden wieder vereinzelt Fahrten mit Zügen sowohl für den Güter- aus auch dem Personenverkehr auf der Schiene durchgeführt.

Der Güterverkehr war erst ein Jahrzehnt später betroffen. Außer dem knapp 30 km langen Abschnitt Mussidan–Bergerac, der zusammen mit dem Personenverkehr mitten im 2. Weltkrieg nicht mehr bedient wurde, war erst 1951 bzw. 1953 Betriebsende. Die Entwidmung erfolgte ungewöhnlich schnell nur wenige Jahre später. Heute ist einzig von der ursprünglichen Strecke das etwa dreieinhalb Kilometer lange Anschlussgleis zur Pulverfabrik Bergerac in Betrieb.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nouvelle-Aquitaine
Bauwerk im Département Charente
Verkehrsbauwerk im Département Dordogne
Verkehrsbauwerk im Département Lot-et-Garonne